Enric Cusí Boldú (Barcelona, 12 d'octubre de 1952) és un actor, doblador, director i presentador català. És el pare de l'actriu Bruna Cusí.

Enllaços externs 
 Pàgina web d'Enric Cusí
 Enric Cusí a AADPC

Actors de cinema barcelonins
Actors de teatre barcelonins
Pàgines amb traduccions sense revisar
Actors de doblatge barcelonins